Parodi bezeichnet:

 eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria: siehe Parodi Ligure
 einen Berg in der italienischen Region Ligurien: siehe Monte Parodi

Parodi ist der Familienname folgender Personen:
 André Parodi (1909–1990), Schweizer Diplomat
 Diego Parodi (1916–1983), italienischer Geistlicher, Bischof von Ischia
 Domingo Parodi (1823–1890), aus Italien stammenden Apotheker und Botaniker
 Emanuele Vittorio Parodi, italienischer Reeder in Genua
 Ernesto Giacomo Parodi (1862–1923), italienischer Romanist
 Giorgio Parodi (1897–1955), Mitbegründer der Motorradfirma Moto Guzzi
 Juan Martín Parodi (* 1974), uruguayischer Fußballspieler
 Katia Parodi (* 1975), italienische Physikerin
 Lorenzo Raimundo Parodi (1895–1966), argentinischer Botaniker
 Marco Parodi (1943–2019), italienischer Regisseur
 René-Auguste Parodi (1914–1989), Schweizer Architekt und Maler
 Ritta und Christina Parodi (1829–1829), siamesische Zwillinge
 Simone Parodi (* 1986), italienischer Volleyballspieler

 Nicolás Parodi (* 1970), uruguayischer Segler

Siehe auch:
 Parodie